Михаил Ольшанецкий:
 Ольшанецкий, Михаил Аронович (род. 1938) — советский и российский учёный в области математики и математической физики, доктор физико-математических наук.
 Ольшанецкий, Михаил Гедаль-Эльевич — российский учёный в области теории управления и менеджмента.